El término Trud (en búlgaro y , "trabajo") puede referirse a:

Personas 

Andréi Trud (1921-1999), piloto de combate soviético, Héroe de la Unión Soviética.

Localidades

Trud (Bulgaria), localidad de Bulgaria.

Trud (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Trud (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Trud (Fírovo, Tver), localidad del raión de Fírovo del óblast de Tver, en Rusia.
Trud (Kalinin, Tver), localidad del raión de Kalinin del óblast de Tver, en Rusia.
Trud (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.

Otros
Trud, periódico de gran circulación en Rusia.
Dneven Trud, popularmente conocido como Trud; uno de los periódicos de mayor circulación en Bulgaria.
Trud (sociedad deportiva), una de las sociedades deportivas voluntarias de la RSFS de Rusia.
Estadio Trud (Tomsk), estadio multiusos de Tomsk, Rusia.